Möslebach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Möslebach (Alb), linker Zufluss der Hauensteiner Alb (zum Hochrhein) bei Immeneich, Stadt St. Blasien, Landkreis Waldshut
 Möslebach (Talbächle), rechter Zufluss des Talbächles (zum rechten Oberlauf Zizenhauser Aach der Stockacher Aach) bei Schwackenreute, Stadt Mühlingen, Landkreis Konstanz
 Möslebach (Untere Argen), rechter Zufluss der Unteren Argen bei Wiesflecken, Gemeinde Amtzell, Landkreis Ravensburg

Siehe auch:
 Maasbach
 Moosbach
 Moosbächle
 Moosbächli
 Moosbächlein
 Moosgraben
 Möslibach